Maoricolpus är ett släkte av snäckor. Maoricolpus ingår i familjen tornsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tornsnäckor
Maoricolpus